В этом списке перечисляются действующие и исторические музеи, которые находятся (или находились) на территории города Киева.

Легенда

Голосеевский район

Дарницкий район

Деснянский район

Днепровский район

Оболонский район

Печерский район

Подольский район

Святошинский район

Соломенский район

Шевченковский район

Бывшие

См. также 
 Музей Александра Пушкина (Киев)

Примечания

Ссылки 
 Постановление КМУ № 1766 от 29 ноября 2000 г.
 Музеи Киева на сайте Первого экскурсионного бюро
 Елена Зварич. Атака на музеи // Украина молодая, № 15, 31.01.2012
 
 
 Інформаційні ресурси музеїв Києва: проблема джерел Української іконографії

Литература 
 Музеї Києва. Путівник / Упорядн. О.Башкатова. — К.: ПП Горобець Г. С., 96 с. ISBN 966-8508-00-9
 Музеи Киева : Путеводитель. [Пер. с рус.] / М. Факторович, Д. Колесникова, Л. Членова, И. Веремеева. — М. : Радуга, 1984. — 247 с. : ил., 1 л. карт.
 Художественные музеи Киева [Текст] / М. Д. Факторович, Л. Г. Членова. — Москва : Искусство, 1977. — 255 с., 8 л. цв. ил. : ил.
 Приглашают музеи Киева : [Путеводитель] / И. Г. Явтушенко, Л. Г. Куринная, Г. А. Сорока. — Киев : Реклама, 1982. — 68 с. : ил.
 Масалова І. І. Київські музеї в 1902—1928 роках (за матеріалами путівників та довідників по Києву) // Лаврський альманах. Збірник наукових праць. — К., 2008. — Вип. 22. — С. 135.

Киев
Списки:Киев